Болдридж () — английская фамилия. Известные носители:

 Болдридж, Генри Клэренс (1868-1947) — 14-й губернатор штата Айдахо.
 Болдридж, Малкольм (1922-1987) — американский бизнесмен и государственный деятель, министр торговли США (1981—1987).